Le nom Benjamin Garcia peut désigner :
 Benjamin Garcia, un rugbyman français ;
 Benjamin Garcia, un skateur français ; 
 Benjamin Garcia, un athlète américain qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 1956 dans la catégorie lancer du javelot masculin ;